Gadenstedt steht für
Gadenstedt, Ortsteil der Gemeinde Ilsede in Niedersachsen
Berthold von Gadenstedt (1560–1632), deutscher Dramatiker
Dietrich von Gadenstedt (1511–1586), Stadthauptmann von Wernigerode
Siehe auch
 Gadenstedtsches Haus
 Gadenstätter